Province du Sud peut désigner différentes subdivisions administratives de pays, notamment africains :
 Province du Sud (Cameroun) au Cameroun,
 Province du Sud (Rwanda) au Rwanda,
 Province du Sud (Sierra Leone) en Sierra Leone,
 Province du Sud (Sri Lanka) au Sri Lanka.

Voir aussi 
 
 
 
 Provinces du Sud, au Maroc
 Territoires du Sud, pendant la période de l'Algérie française